Desa Kalipang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalipang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kalipang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 112,30), 
 Desa Kalipang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 113,01), 
 Desa Kalipang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 111,89), 

Robotskapade Indonesienförgreningar